

Населені пункти та їхні частини

 Ізбиська — село в гміні Тересін Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Ізбиська — село в гміні Вадовіце-Ґурне Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Ізбиська — село в гміні Стеґна Новодворського повіту Поморського воєводства
 Ізбиська — село в гміні Медзьно Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Ізбиська — осада в гміні Ридзина Лещинського повіту Великопольського воєводства

Примітки